Musikhaus steht für:
 Musikhaus Thomann, deutsches Versandhaus
 Musikhaus Schagerl, österreichischer Hersteller von Metallblasinstrumenten
 Musikhaus Jehle, Musikunternehmen
Siehe auch:
 Haus der Musik (Begriffsklärung)